Россика — термин, использующийся в российской истории искусства для обозначения западноевропейских художников, работавших в России в XVIII  — первой половине XIX века.

Терминология 
«Термин «россика», которым оперировали старые исследователи, разумеется, условен, хотя удобен в силу своей привычности и лаконизма. Обычно под ним подразумевают произведения иностранцев, работавших в России, главным образом, живописцев, а из них — портретистов».

В Европе этот термин также используется, однако в более широком значении: в широком смысле «зарубежная Россика» — это совокупность всех зарубежных материалов (в том числе эмигрантских), имеющих отношение к России.

Некоторые художники и скульпторы — иностранцы, работавшие в императорской России 

 Альбани, Кончецио
 Антонелли, Дмитрий Иванович
 Аткинсон, Джон Огастес
 Барду, Иоганн
 Барду, Карл Вильгельм
 Беннер, Жан Анри
 Босси, Доменико
 Бромптон, Ричард
 Валериани, Джузеппе
 Гзелль, Георг
 Гейслер, Кристиан Готфрид Генрих
 Горшельт, Теодор
 Гроот, Георг Христофор
 Гроот Йохан Фридрих
 Гульельми, Грегорио
 Ведекинд, Иоганн
 Виги, Антонио
 Виже-Лебрен, Мари Элизабет Луиза
 Виолье, Анри Франсуа Габриэль
 Вуаль, Жан Луи
 Гесс, Петер фон
 Гронкель, Виталь Жан де
 Доу, Джордж
 Зичи, Михай
 Каравак, Луи
 Карделли, Сальваторе
 Крюгер, Франц
 Кюгельхен, Герхард фон
 Кюгельген, Карл фон
 Лагрене, Ансельм Франсуа
 Лампи, Иоганн (Старший)
 Лампи, Иоганн (Младший)
 Меттенлейтер, Иоганн Якоб
 Мивилль, Жак-Кристоф
 Митуар, Бенуа-Шарль
 Молинари, Александр
 Монье, Жан-Лоран
 Натье, Жан-Марк
 Патерсен, Бенжамен
 Перезинотти, Антонио
 Преннер, Георг Каспар
 Портер, Роберт Кер
 Пфандцельт, Лукас Конрад
 Райт, Томас
 Ризенер, Анри-Франсуа
 Робертсон, Кристина
 Ромбауэр, Янош.
 Рослин, Александр
 Росси, Пётр Осипович
 Ротари, Пьетро
 Скотти, Джованни Батиста
 Скотти, Доменико
 Скотти, Карл
 Таннауэр, Иоганн Готфрид
 Токке, Луи
 Тончи, Сальваторе
 Торелли, Стефано
 Туксен, Лауриц
 Фонтебассо, Франческо.
 Христинек, Карл Людвиг
 Шерадам, Софи
 Шлютер, Андреас
 Эриксен, Виргилиус

И многие другие.

Кроме того, многие европейские художники выполняли крупные заказы для российских императоров, не покидая родину. Это касалось даже выполнения настенных и потолочных «росписей», которые, в действительности, в некоторых случаях, выполнялись на холсте или на металле, а потом доставлялись из Европы в Санкт-Петербург и закреплялись в интерьере соответствующего дворца. Такова, например, история плафона «Олимп» для Иорданской лестницы Зимнего дворца, который художник Гаспаро Дициани не позднее 1760 года выполнил, не покидая Италии. Таким же образом работали его современники Якопо Гуарана, Джамбаттиста Питтони (?), а в XIX веке — Иоганн Георг Хильтеншпергер.

Примечания

Литература 
  Власов В. Г. Россика — деятельность иностранных мастеров в России и их значение для развития национального искусства // Власов В. Г. Искусство России в пространстве Евразии. — В 3-х т. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. — Т.  2. — С. 239—263.
 Ильина Т. В., Станюкович-Денисова Е. Ю. Русское искусство 18 века. М., Юрайт, 2015 ISBN 978-5-9916-3527-1

Ссылки 
 Россика
 Русское искусство XVIII века. Программа
 Людмила Маркина. «Счастливая звезда» придворного живописца в России
 Выставка россики в ГРМ
Живопись России